Aziatische Honkbalfederatie
 Badminton Federation of Armenia, de Armeense badmintonbond
 Bachelor of Fine Arts
 Belgian Feed Association, een sectororganisatie van veevoederbedrijven
 Bundesanstalt fuer Arbeit, Duitse overheidsorganisatie die in duitsland opgebouwde AOW behandelt, analoog SVB